

Тарасовка — село, Жаксинський район, Акмолинська область

Тарасовка — присілок, Дюртюлинський район, Башкортостан
 Тарасовка — селище, Чесменський район, Челябінська область

Див. також 
 Тарасівка

ru:Тарасовка